Slovenski košarkarski pokal (uradno Pokal Spar) je slovensko moško klubsko košarkarsko pokalno tekmovanje, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije od leta 1992. Najuspešnejši klub je KK Olimpija oz. Cedevita Olimpija z dvaindvajsetimi zmagami, štiri zmage je osvojila KK Krka, tri KK Primorska, po eno pa Helios Domžale, Pivovarna Laško in KS Polzela.

Zmagovalci

Po letih

Po klubih

Viri 
 www.kzs-zveza.si

Košarka v Sloveniji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1992